Syców – miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie oleśnickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Syców
 Syców – gmina miejsko-wiejska w województwie dolnośląskim, w powiecie oleśnickim
 Syców – dawna gromada
 Syców – nieczynna stacja kolejowa w Sycowie, w województwie dolnośląskim

Zobacz też 
 Dekanat Syców
 Nadleśnictwo Syców
 Rosiek Syców